Un chemin creux est un chemin ou simple sentier de terre situé entre deux talus en général plantés d'arbres formant haies.

Belgique 
 Clos du Chemin Creux à Bruxelles

France 
 Rue et allée du Chemin Creux à Saint-Doulchard
 Boulevard du Chemin Creux à Valras-Plage

Suisse 
 Dans le canton de Schwytz, une portion de route est connue sous le nom de Chemin creux (en ).

Notes et références

Voir aussi